SIS (motorfiets); een Portugees historisch motorfietsmerk
 SIS (fiets); Shimano Index Systeem
 SIS-kaart; Sociaal Informatie Systeem
 SIS (informatiesysteem); Studenten Informatie Systeem
 SIS-model; een ziektecompartimentenmodel
 Schengen Informatie Systeem; Schengen Informatie Systeem
 Secret Intelligence Service; de Britse buitenlandse inlichtingendienst
 Snelwegincidentscenario, een scenario-systeem gebruikt door de Nederlandse hulpdiensten
 Special Intelligence Service; de Amerikaanse contraspionage-eenheid van het FBI tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Stichting der Islamitische gemeenten in Suriname, een Surinaamse organisatie
 Kozan (stad) (Sis); de oude Armeense naam van de Turkse stad Kozan
 Sis (historische stad); Een site nabij de huidige stad Kozan, tijdens de middeleeuwen, een historische hoofdstad van Cilicisch-Armenië
 Sis (ritueel); een ritueel uit het Modekngeigeloof
 Slachtofferinformatiesystematiek; verwantencontact, telefoonnummer 088 269 00 00
 SiS, siliciummonosulfide